Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2022 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 16. bis zum 24. Mai 2022 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

2022
Dameneinzel Qualifikation